13 – pierwszy kompilacyjny album amerykańskiej grupy rockowej The Doors wydany w listopadzie 1970 roku. Zawierał utwory opublikowane w latach 1966-1970.

Lista utworów

Strona pierwsza

Strona druga 

Albumy kompilacyjne The Doors
Albumy Elektra Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1970